Ебелях (річка) — річка в Росії, Республіка Саха, права притока Анабару
 Ебелях (село) — село в Росії, Анабарський улус, Республіка Саха